David MacKenzie o David Mackenzie possono riferirsi a:
David Neil MacKenzie – linguista britannico
Dave MacKenzie – politico canadese
David Mackenzie – regista britannico
David MacKenzie – rugbista a 15 britannico